

Пушина — село в гміні Корфантув Ниського повіту Опольського воєводства

Пушина – населений пункт у Вировитицько-Подравській жупанії у складі громади Чачинці